Die Heilbronn Open 2000 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Januar 2000 in Talheim im Landkreis Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der ATP

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)